Saint-André-des-Arts peut faire référence à :
 Église Saint-André-des-Arts, une église parisienne détruite pendant la Révolution française ;
 Rue Saint-André-des-Arts, une rue de Paris ;
 Le Saint-André-des-Arts, un cinéma situé dans cette rue ;
 Cimetière Saint-André-des-Arts, un ancien cimetière du  de Paris, proche de l'église du même nom.